Валенти́н Алексе́евич Пе́гов  (род. 1 января 1950 года) — тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1987), мастер спорта России международного класса (2006), судья всесоюзной категории по дзюдо (1978). Заслуженный работник физической культуры РБ (2000).

Биография 
Родился 1 января 1950 года в пос. Русский Юрмаш Уфимского района Башкирской АССР.

В 1977 году окончил Ленинградский институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

Занимался спортом в СДЮСШОР № 6 «Геркулес» (тренер Н. Д. Попов).

Работа: c 1972 года Валентин Алексеевич работал тренером-преподавателем, позднее — зам. директора СДЮСШОР № 6 «Геркулес». С 1979 года — тренер Башкирского, Российского и Центрального советов ДСО «Спартак», с 1990 года — тренер сборной команды РБ и Школы высшего спортивного мастерства РБ, в 1997—2004 — тренер паралимпийской сборной команды России.

Воспитанниками В. Пегова являются спортсмены-инвалиды В. Н. Мичурин, М. Г. Яковлев, О. В. Крецул, С. А. Севостьянов, К. Капитонов, В.Волков, Р. Шайхаттаров, Ю. Акшинцев и В. Бычков и др.

Одновременно Валентин Пегов работает Башкирском институте физической культуры, являясь доцентом кафедры теории и методики фехтования, тяжёлой атлетики и борьбы.

Достижения 
 Чемпион России (2005—07)
 Серебряный призёр чемпионатов Европы (2005, 2007)
 Серебро (2006) и бронза (2007) чемпионатов мира в личном зачёте
 Победитель (2005) и серебряный призёр (2006) чемпионатов Европы в командном зачёте среди мастеров спорта.

Награды 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2002).

Литература 
 Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 5 . П — Советы / гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башк. энцикл., 2009.
 Ямгуров, У. Заслуженные мастера спорта СССР и России и их наставники. — Уфа, 2004. — 106 с.
 Ямгуров, У. Олимпионики из Башкортостана. — Уфа, 2005. — 120 с.

Ссылки 
 http://old.brsbs.ru/Sait_Paralimpici/treneri.html
 https://web.archive.org/web/20141129014925/http://www.bifk.ru/about/pps/tab/294/
 

Персоналии:Башкирский институт физической культуры
Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Башкортостана
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Университета имени Лесгафта